(qui signifie « titan de Dzharakuduk ») est un genre de sauropode titanosaure de la formation de Bissekty en Ouzbékistan, datant de l'âge turonien du Crétacé supérieur. Le genre contient une seule espèce, , du nom du géologue Christopher King, qui a contribué à la géologie du Crétacé en Asie. C'est actuellement l'un des deux sauropodes connus de la formation de Bissekty, aux côtés d'un titanosaure indéterminé. Dans sa publication originale, il était considéré comme un membre des Rebbachisauridae, mais des articles ultérieurs l'ont considéré comme un titanosaure.

Découverte et dénomination 
L'holotype a été découvert en 1997 par Hans-Dieter Sues et David J. Ward lors de l'expédition URBAC (ouzbèke/russe/britannique/américaine/canadienne). Il a été classé comme titanosaure avant de recevoir un nom à deux reprises - d'abord par Sues et al. (2015) puis par Averianov et Sues (2017). Le genre Dzharatitanis a été décrit en 2021 par Alexander Averianov et Hans-Dieter Sues. Il a été nommé d'après la localité de Dzharakuduk en Ouzbékistan et les titans de la mythologie grecque antique. Le genre était basé sur une vertèbre caudale antérieure (USNM 538127), représentant probablement la première caudale, qui était à l'origine décrite comme appartenant à un taxon titanosaurien intermédiaire. Le centrum dorsal juvénile de sauropode, USNM 538133, pourrait également appartenir à ce taxon.

Classification 
L'analyse phylogénétique par Averianov et Sues place Dzharatitanis dans les Rebbachisauridae, dans une polytomie non résolue avec Demandasaurus, Nigersaurus, Rayososaurus et Rebbachisaurus . Le taxon partage avec Demandasaurus et le rebbachisauridé sans nom de la formation de Wessex une lame spinodiapophysaire élevée sur le côté latéral de l'épine neurale, séparée de la lame spinoprezygapophyse et de la lame spinopostzygapophyse, ce qui peut indiquer une relation étroite entre ces taxons. Cependant, une étude publiée quelques mois plus tard a contesté cette classification, trouvant qu'il s'agissait plutôt d'un titanosaure, avec des affinités étroites avec Lognkosauria.

Le cladogramme ci-dessous montre le placement proposé de Dzharatitanis au sein des Rebbachisauridae, selon l'étude originale d'Averianov et Sues.

Parce qu'une étude contradictoire a placé Dzharatitanis dans les Titanosauria, un cladogramme montrant la relation entre Rebbachisauridae et Titanosauria est présenté ci-dessous.

Dans les Titanosauria, les positions possibles de Dzharatitanis et Ninjatitan sont présentées ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Ouzbékistan